Il singolare del torneo di tennis Santos Challenger 1989, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Gabriel Markus che ha battuto in finale Christian Miniussi 6-2, 6-2.

Teste di serie 

 Danilo Marcelino (quarti di finale)
 Pedro Rebolledo (primo turno)
 Ivan Kley (primo turno)
 Christian Miniussi (finale)

 Dácio Campos (semifinali)
 Alexandre Hocevar (primo turno)
 Michele Fioroni (primo turno)
 Mauro Menezes (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Santos Challenger 1989